

Toponyme

Soest, ville allemande de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Arrondissement de Soest, arrondissement du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Soest, ville et commune néerlandaise de la province d'Utrecht

Patronyme 
 Pieter Cornelisz van Soest, peintre du siècle d'or néerlandais né et décédé à des dates inconnues dans les Provinces-Unies.
 Gerard Zoust (ou Soest), peintre allemand du 
 Johannes Leendert van Soest (1898-1983), botaniste néerlandais dont l’abréviation botanique standard est Soest.
 Kelly van Soest (1979 - ), alias Evil Activities, disc jockey néerlandais.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme